Philippe Martinez peut désigner :
 Philippe Martinez (1959-), coureur cycliste français ;
 Philippe Martinez (1961-), syndicaliste français ;
 Philippe Martinez (né en 1967 ou 1968), réalisateur français.